Генрі Олкен (1785—1851) — англійський живописець і гравер.
 Семюель Олкен (1756—1815) — англійський художник, ілюстратор і гравер.

Див. також 
 Алкен (значення)Алкен